Osoby o tym nazwisku:
 Jan Gertler-Girtler – polski inżynier
 Jakub Girtler – polski prawnik i wykładowca akademicki
 Leszek Girtler – polski pisarz i tłumacz
 Sebastian Girtler – polski lekarz i filozof